Рибмон:

 Рибмон — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Рибмон — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.